Die 135. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport 2022 der Klassen Elite, U19 und U17 wurden vom 14. bis 19. Juni im
Sportforum Kaarst-Büttgen ausgetragen. Das Sportforum war damit vierten Mal Gastgeber von deutschen Bahnmeisterschaften.

Die deutschen Meisterschaften im Omnium der Elite und Juniorenklasse wurden vom 16. bis 17. Dezember 2022 in der Oderlandhalle in Frankfurt (Oder) ausgetragen.

Ablauf 
Organisiert wurden die Titelkämpfe von der Veranstaltergemeinschaft VfR Büttgen, der Arbeitsgemeinschaft Bahnradsport Köln (ABK), dem Radsportverband NRW und dem Bund Deutscher Radfahrer. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Titelkämpfe in den letzten zwei Jahren ausfallen. Nach den Absagen von Köln (2020) und Frankfurt/Oder (2021) waren es die ersten Meisterschaften seit 2019.

An den sechs Wettkampftagen fielen 51 Entscheidungen in den Altersklassen Elite, U19 und U17 jeweils männlich und weiblich. Im Omnium trat allerdings nur die Nachwuchsklasse U15 an, die übrigen Klassen werden diese Titelkämpfe im Winter austragen. Insgesamt waren rund 350 Sportlerinnen und Sportler am Start.

Ursprünglich waren für 2020 im Sportforum Büttgen die Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften im Omnium geplant, die bisher traditionell auf der Albert-Richter-Bahn in Köln durchgeführt wurden. Aufgrund des bereits begonnenen Umbaus zum Bundesstützpunkt steht die Wettkampfstätte in Köln bis voraussichtlich 2025 nicht zur Verfügung.

Resultate

Frauen und Männer (Elite)

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Ausscheidungsfahren

Punktefahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Juniorinnen und Junioren

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Omnium

Ausscheidungsfahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Siehe auch 
 Deutsche Straßen-Radmeisterschaften 2022

Weblinks 

 Resultate auf radsportverband-nrw.de

Einzelnachweise 

2022
Radsportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Kaarst